Witchi-tai-to (nummer), nummer van Jim Pepper
Witchi-tai-to (album), album van Jan Garbarek met cover van dat nummer